Garelli puede referirse a:

 Garelli, empresa italiana que fabrica motocicletas.
 Giovanni Garelli, político italiano.
 Jacques Garelli, poeta y filósofo francés.
 Mosquito Garelli,  micromotor de dos tiempos fabricado desde 1940 por la empresa Garelli.
 Nicolás María Garelli, jurista y político español.
 Paul Garelli, asiriólogo francés.